A 2021-es NTT IndyCar Series szezon a huszonhatodik szezonja volt az IndyCar Seriesnek, és a száztizedik az amerikai formaautós versenyzés történetében. Az idény április 18-án kezdődött meg a Barber Motorsports Parkban és szeptember 26-án ért véget Long Beach városában. A bajnoki címet Álex Palou szerezte meg.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló

Megjegyzés:
 Az időmérő edzést a heves esőzések miatt törölték, így az indulók bajnokságának állása határozta meg a rajtsorrendet. Az első rajtkockából induló versenyző nem kapott bónuszpontot.

Pontrendszer

Versenyzők

Indulók

Gyártók
P = Pole-pozíció
Gy = Győzelem

Versenyzők, akik nem szerezhettek pontot a gyártók bajnokságában

Jegyzetek

További információk 
 

IndyCar
IndyCar szezonok